Dywizjony artylerii noszące numer „1”:

Wojska Polskiego:
 1 Dywizjon Artylerii 4 DSP (1919 → I/10 pap i I/19 pap)
 1 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej (1919 → 7 dak)
 1 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa Bema (1919–1939)
 1 Dywizjon Pomiarów Artylerii
 1 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1933–1939)
 1 Dywizjon Samochodowy Artylerii Przeciwlotniczej (1939)
 1 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Legionów (1921 → 3 pac)
 1 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Nr 1 (1926-1930) → 2 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej
 1 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1943–1945)
 1 Samodzielny Dywizjon Moździerzy (1943–1944 → 1 pm)
 1 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1943–1944 i 1947–1955)
 1 Dywizjon Artylerii Samochodowej (1944–1945)
 1 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1945)
 1 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1951–1964)
 1 Dywizjon Artylerii (1964–1992)

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 1 Dywizjon Artylerii Konnej (do 1918)

Armii rosyjskiej:
 1 Strzelecki Dywizjon Artylerii Armii Imperium Rosyjskiego 
 1 Samodzielny Lekki Dywizjon Artylerii Rosyjskiej Armii Ochotniczej (1917–1918)